Менгельберг () — нидерландская фамилия, известная, в первую очередь, музыкантами.

Известные носители:
 Менгельберг, Виллем (1871—1951) — нидерландский дирижёр
 Менгельберг, Карел (1902—1984) — нидерландский композитор и дирижёр, племянник Виллема
 Менгельберг, Миша (Михаил Карлович; 1935—2017) — нидерландский джазовый пианист, сын Карела
 Менгельберг, Рудольф (1892—1959) — нидерландский композитор, двоюродный (?) племянник Виллема